Тас-Тау, Таз-Тау - гора в Криму. В 1,5 км від нп Карасівка (Білогірський район)

 Тас-Тау, Таз-Оба - гора в Криму. В 1,5 км від нп Мраморне (Сімферопольський район)